Sneschinsk beschreibt:

die russische Stadt, siehe Sneschinsk
den gleichnamigen Stadtkreis, siehe Stadtkreis Sneschinsk